Die Saison 2019/20 war die zehnte Spielzeit der Handball-Oberliga Hamburg - Schleswig-Holstein. Sie wurde wegen der COVID-19-Pandemie nach dem 21. Spieltag abgebrochen.

Oberliga Männer 

Es gab keine sportlichen Absteiger, aber vier Aufsteiger aus der Schleswig-Holstein-Liga und Hamburg-Liga. In der Saison 2020/21 sollte mit 18 Mannschaften in zwei Staffeln gespielt werden.

Aus der 3.Liga: keiner

Aufsteiger: HSG Tarp-Wanderup, HSG Marne/Brunsbüttel, HT Norderstedt, THB Hamburg 03

Oberliga Frauen 

Es gab keine sportlichen Absteiger, aber vier Aufsteiger aus der Schleswig-Holstein-Liga und Hamburg-Liga. In der Saison 2020/21 sollte mit 17 Mannschaften in zwei Staffeln gespielt werden.

Aus der 3.Liga: keiner

Aufsteiger: Slesvig IF, HT Norderstedt, Preetzer TSV, Ahrensburger TSV

Weblinks 
 Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein Männer 2019/20
 Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein Frauen 2019/20

2020
Oberliga Hamburg - Schleswig-Holstein
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020